Te Amo (álbum de Gian & Giovani) - de 2006
Te Amo (álbum de Kim) - de 1993
Te Amo (canção de Rihanna) - de 2010
Te Amo (canção de Vanessa da Mata) - de 2010
Te amo (telenovela) - produzida pela Televisa e exibida em 1984

Veja também 
Eu Te Amo
Te Amo Demais

Desambiguação